Le nom Florence a été utilisé par au moins neuf systèmes tropicaux dans l'Atlantique et cinq dans le Pacifique, ce qui en fait le nom le plus utilisé de l'histoire moderne. Il a été utilisé bien avant la formalisation des listes de nom de l'OMM. Florence a fait son apparition en 1979 dans ces listes et demeure le seul nom en F original depuis ce temps.

Dans l'Atlantique 
 Ouragan Florence de 1953 qui a  détruit quelques maisons et fait aucun mort ;
Ouragan Florence (1954) qui a fait 5 morts et causé de dommages estimés à   (1954) ;
Ouragan Florence (1960) qui a causé de légers dommages en Floride ;
Ouragan Florence (1964) ;
Ouragan Florence (1988) ;
Ouragan Florence (1994) ;
Ouragan Florence (2000) ;
Ouragan Florence (2006) ;
Tempête tropicale Florence (2012) ;
Ouragan Florence de (2018) dont les effets ont mené au retrait du nom des liens futures d'ouragans.

Dans le Pacifique 
 Ouragan Florence (1963) ;
 Tempête tropicale Florence (1965) ;
 Tempête tropicale Florence (1969) ;
 Ouragan Florence  (1973) ;
 Ouragan Florence (1977).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme